David Phillips (n. 1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore gallese
 David Phillips (n. 1966) – calciatore canadese

 David Phillips –  personaggio della serie televisiva CSI – Scena del crimine